La saison 1943-1944 de la Ligue d'Alger de Football Association, débuta le  et se conclut le . Il s'agit de la  des championnats.

Calendriers de la saison en Ligue d'Alger

Calendrier général de la saison 
 Calendrier général de la Ligue d'Alger de Football Association pour la saison 1943-1944

Calendrier de la Division Honneur 
 Clubs de la Division Honneur:
La Division Honneur représente le plus haut niveau de la Ligue d'Alger de Football Association, l'équivalent de l'élite pour cette ligue. Elle est constituée de douze clubs qui s'affrontent à la fois pour le titre de "Champion de la Division Honneur" et celui de "Champion d'Alger", puisqu'il s'agit du plus haut degré.

Les clubs qui la constituent sont :

L'ASB: Association Sportive Boufarik.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
Le FCB: Football Club Blidéen.
Le GSA: Gallia Sports d'Alger.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le RSA: Red Star Algérois.
Le USB: Union Sportive Blida.
Le USOM: Union Sportive Ouest Mitidja.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L'OHD: Olympique d'Hussein-Dey.

 Calendrier de la Ligue d'Alger pour la Division Honneur

Calendriers de la Première Division

Calendriers de la Deuxième Division 

 Calendrier  div. Groupe A

 Calendrier  div. Groupe B

 Calendrier  div. Groupe C

Calendriers de la Troisième Division 

 Calendrier  div. Groupe A

 Calendrier  div. Groupe B

 Calendrier  div. Groupe C

Résultats finaux

Palmarès de la Division Honneur

Palmarès de la Division Inférieure
Division inférieure Source

Palmarès de la Deuxième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Palmarès de la Troisième Division 

 Classement  div. Groupe A

 Classement  div. Groupe B

 Classement  div. Groupe C

 Résultats Barrages de la  div.

 Classement Général de la  div.

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors

Championnats Cadets

Championnat Minimes

Concours 

 Concours Jeune Footballeur

 Concours Plus Jeune Footballeur

Bilan de la saison

Articles connexes 
 Ligue d'Alger de Football Association

Notes et références 
Références

Notes

Sources

Liens externes 
 Ligue d'Alger sur RSSSF

Ligue d'Alger de Football Association
Algérie
Algérie